Суху́м, также Акуа.(, /а́куа/; , /соху́ми/; с 1936 по 1992 год — Суху́ми) — крупнейший . Ранее — столица Абхазской ССР и Абхазской АССР.

В VI веке до н. э. на территории города возникла античная греческая колония Диоскуриада, затем римская крепость Себастополис. В начале VI века он стал принадлежать Византии. В средние века находился в составе Абхазского царства, затем Грузинского царства. В XVI — начале XIX веков город под названием Сухум-Кале управлялся Османской империей и местными феодалами. В 1810 году был взят русскими войсками в ходе Русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Во второй половине 1840-х годов получил статус города.

Население на январь  года оценивалось в  человек.

Этимология 
В грузинских летописях населённый пункт упоминается, начиная с VIII — X вв. как ცხუმი [цхуми] (также название в русском языке передаётся как Цхум). Обычно этимологию слова связывают со сванским словом «цхуми» — граб, также существует версия, озвученная, в частности, Иосифом Орбели и, впоследствии, Олегом Трубачёвым, о происхождении слова «цхум» от грузинского, мегрельского и чанского «цхум» — близнецы, соответствующего по смыслу греческому названию Диоскуриады.

Построенная в 1724 году турками крепость и город стали называть Сухум-Кале (тур. «су» — вода, «хум» — песок, «кала» — крепость, город, по другому мнению, турецкий «Сухум» мог произойти от грузинского «Цхуми»).

С присоединением Кавказа к Российской империи установилось русифицированное название Сухум. В абхазском языке используется топоним Аҟәа [акуа], в грузинском — სოხუმი [сохуми].

В августе 1936 года город был официально переименован в Сухуми, при этом топоним Сухум фактически продолжал использоваться, как правило абхазами, вместе с новым названием. В декабре 1992 года Верховный совет непризнанной Республики Абхазия издал постановление о переименовании Сухуми в Сухум. Этот топоним был указан Федеральным агентством геодезии и картографии России в октябре 2008 года в качестве названия столицы Республики Абхазия после признания независимости последней Россией.

История 

Первые поселения на территории города появились ещё в древнем каменном веке в эпоху нижнего палеолита, около 300 тысяч лет назад.

История города насчитывает более 2500 лет. На месте большого поселения, у подножия трёх гор Яштхвы, Бырцхи и Гвадры в VI веке до нашей эры греческие купцы из Милета основали колонию Диоскуриаду (Диоскурию), назвав её так в честь братьев Диоскуров Кастора и Полидевка (Поллукса), участников похода аргонавтов в Колхиду, принадлежавшую затем Понтийскому царству.

Диоскурия была значительным торговым центром, обеспечивая не только местные нужды региона, но и транзитную торговлю с народами Северного Кавказа. В V—II веках до н. э. она играла значительную политическую и экономическую роль на Западном Кавказе. На это указывает древний географ и историк Страбон: …Диоскурия служит и началом перешейка между Каспийским морем и Понтом, и общим торговым центром для народов, живущих выше её и вблизи; сюда сходятся, говорят, 70 народностей…

В I веке до нашей эры в результате Митридатовых войн и последовавших за ними неурядиц Диоскурия потеряла своё значение. В 65 году до н. э. сюда пришли римляне, основавшие на месте греческой колонии крепость Себастополис (от греч. sebastos — священный и polis — город, греческое слово sebastos представляет перевод латинского «август» (в прошлом эпитет римских императоров), как считается, в честь императора Октавиана Августа, по гречески «себастоса», который родился 23 сентября 63 года до н. э., то есть после основания города и получившего имя  16 января 27 года до н. э. Крепостные сооружения Себастополиса сохраняли прочность 200 лет, а затем начали разрушаться. В VI веке на побережье вторглись византийцы и захватили крепость. При императоре Юстиниане I Себастополис был отстроен заново и пережил новый период расцвета. В 30-х гг. VIII века по землям Абхазии прокатились арабы, хотя они не смогли здесь обосноваться, зато успели разрушить город.

С 736 года поселение известно под названием Цхуми в составе Абхазского царства, где оно становится центром Цхумского эриставства. В средние века город Цхуми в составе Грузинского царства. Замок Баграта служил главной цитаделью города. Цхуми служил летним резиденцией грузинских царей. Город был одним из важнейших приморских центров Грузинского государства. По словам В. Сизова, он стал важным «культурным и административным центром грузинского государства». Главарем Цхумского эриставства при царице Тамаре стоял феодальный род Шервашидзе (Чачба). Арабский писатель XII—XIII веков, Абул-Фида, называет Цхуми грузинским городом. В 1330 году в городе обосновался английский доминиканский и римско-католический епископ Пьетро Джеральди. Последний упоминает среди его жителей грузин, мусульман и евреев. Позже Цхуми стал столицей мегрельских князей, именно в этом городе Вамех I, самый влиятельный Дадиани, чеканил свои монеты, которых в Грузии называли «цхумиским серебром» (Цхумури тетри). С XV века снова важный торговым фактория Восточного Причерноморья и основной пункт генуэзской колонизации. Несмотря на то, что у Дадиани были близкие отношения с торговцами из Генуи, между грузинами и генуэзцами существовала враждебность, так как последние считались «раскольниками».

В 1454 году османский султан Мехмед II, заинтересованный в контроле над восточным Причерноморьем, взял Сухуми, который тогда находился под мегрельским контролем. С XVI в. территория Абхазии находится под властью турок: в 1578 году они захватили город, назвав его Сухум-Кале, В 1724 году крепость была перестроена.

С конца XVIII века по 1864 год город является столицей Абхазского княжества. Абхазы отбили крепость у турок, и владетельный князь Абхазии переносит в неё свою резиденцию. В 1805 году владетельный князь Абхазии Келешбей Шервашидзе-Чачба решает присоединить свою страну к России, по примеру картлийского и мегрельского царей. Но это удалось сделать только через 5 лет. 17 февраля 1810 года был подписан манифест о присоединении Абхазии к России.

В ходе Русско-турецкой войны 1806—1812 годов русский морской десант выбил турецкий гарнизон из города, занял местную крепость (см. Взятие Сухума) и утвердил власть российского императора.

В 1846 году Сухум-Кале получает статус торгового порта, а в 1848 г. статус портового города, который в 1866 году стал называться Сухумом. После упразднения Абхазского княжества в 1864 году стал центром Сухумского военного отдела (области) в подчинении Кутаисского генерал-губернатора, с 1866 года центр Сухумского округа Кутаисской губернии.

Во время Русско-турецкой войны (1877—1878) годов Турция попыталась отторгнуть Черноморское побережье от России. 2 мая 1877 года турецкий флот начал бомбардировку города и высадку десанта, русский гарнизон отступил. Обратное взятие Сухума отрядами генералов Бабича, Алхазова и Шелковникова было осуществлено 20 августа того же года.

XX век 
2 марта 1921 года грузинские войска были выбиты из Сухума.

4 марта 1921 года в Сухуме была установлена Советская власть.

В январе 1959 года из Кутаиси в Сухум был переведён Грузинский институт субтропического хозяйства.

В советское время осуществлялось благоустройство и реставрация центральной части Сухуми, которое во многом определило современный архитектурный облик города. В это время было построено множество наиболее узнаваемых зданий и архитектурных ансамблей:
 Художественная школа (1935 год),
 Сухумский государственный колледж (1904) (с 1904 до 1921 года — Сухумское реальное училище; с 1921 до 1999 года — Сухумский индустриальный техникум),
 Сухумский художественный колледж (1935),
 Абхазский многоотраслевой колледж (1959) (с 1959 до 1999 года — Сухумское торгово-кулинарное училище),
 гостиница «Абхазия» (1938 год),
 Дом правительства Абхазской АССР (1939 год),
 железнодорожный вокзал (1951 год),
 институт субтропического хозяйства (1968 год).

В связи со заначительным ростом населения в 1960-х и 1970-х годах активно развернулось строительство типовой жилой и курортной инфраструктуры, особенно в западной части города.

В августе 1990 года в Сухуми произошёл один из самых крупных тюремных бунтов в новейшей истории. Заключённые захватили склад с оружием, который хранился в одной из камер. Взяли в заложники трёх контролёров и потребовали автобусы и самолёт. Был вызван отряд специального назначения КГБ «Альфа» и спецназ МВД «Витязь». Заложники были освобождены, а один из осуждённых в ходе операции убит.

В начале 1990-х годов Сухум был одним из центров грузино-абхазского конфликта.

XXI век

7 апреля 2022 года Сухумское городское собрание  присвоило двум столичным улицам имена генералов Абхазской Армии, Героев Абхазии Владимира Аршба и Гиви Агрба. Так, улица Сахарова была переименована в улицу генерала Аршба, а Шотландская - в улицу генерала Агрба.

Достопримечательности 
 Сухумская крепость;
 Замок Баграта;
 Великая Абхазская стена;
 Сухумский маяк;
 Ботанический сад;
 Обезьяний питомник;
 Беслетский мост;
 Красный мост;
 Литературно-мемориальный музей Д. И. Гулиа.

География 
Сухум расположен в центральной части республики и находится в 107 км от границы с Россией на побережье Чёрного моря.

На территории Сухума протекают 3 реки: Басла, Сухумка и Кяласур, последняя является границей города на юге.

Самой высокой точкой города считается Сухумская гора высотой 201 метр над уровнем моря. Также есть горы Трапеция и Баграта.

Климат 
Климат в Сухуме влажный субтропический. Среднегодовая температура: + 14,8 °C, морская вода прогревается до +28…+30 °C. Зима в Сухуме теплая и мягкая: от +8 до +14 °C, лето жаркое и влажное: от +24 до +30 °C.

Население и государственный язык 
Ниже приведена динамика населения Сухума за 1849—2015 годы:

Национальный состав 
По переписи 1939 года население столицы Абхазии составляло  человек, в том числе:
 русские — 18 580 чел.(41,9 %),
 грузины — 8 813 чел.(19,9 %),
 греки — 4 990 чел. (11,3 %),
 армяне — 4 322 чел. (9,8 %),
 абхазы — 2 415 чел. (5,5 %).

По переписи 1989 года население столицы Абхазии составляло  человек, в том числе:
 грузины —  чел. (41,5 %),
 русские —  чел. (21,6 %),
 абхазы —  чел. (12,5 %),
 армяне —  чел. (10,3 %),
 греки —  чел. (6,2 %).

По данным учёта населения 2003 года в столице Абхазии проживало  человек, в том числе:
 абхазы —  чел. (56,3 %),
 русские — 8902 чел. (20,4 %),
 армяне — 5565 чел. (12,7 %),
 грузины — 1847 чел. (4,2 %),
 греки — 677 чел. (1,5 %).

По данным переписи 2011 года население столицы Абхазии составило  человек, в том числе:
 абхазы —  чел. (67,3 %),
 русские — 9288 чел. (14,8 %),
 армяне — 6192 чел. (9,8 %),
 грузины — 1755 чел. (2,8 %),
 греки — 645 чел. (1,0 %).

Государственный язык 
Абхазский язык — государственный язык Республики Абхазия — один из древнейших языков мира, вместе с родственными языками (абазинский, адыгейский, черкесский, кабардинский) образует абхазо-адыгскую группу, насчитывающую сегодня несколько миллионов человек.

Русский язык наравне с абхазским признаётся официальным языком государства Республики Абхазия.

Валюта 
Национальная валюта Абхазии — апсар, но он практически не используется. В повседневном обращении используется российский рубль.

Культура 
Сухум — древний культурный центр Абхазии. В южной части города находится его историческое и логическое ядро — Сухумская крепость.

В 1860-х годах в Сухуме был создан краеведческий музей.

В 1904 году в Сухуме было созданно Сухумское реальное училище.

С 1930 года в городе работает Абхазский драматический театр, в 1963 году открылась картинная галерея.

В городе находится Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии, открытый в 1950 году.

В 1947 году было завершено строительство здания Абхазской государственной филармонии. В феврале 2009 года после реконструкции вновь открылась Абхазская государственная филармония.

В 1957 году знаменитый дирижёр из Сухума Руслан Чамагуа стал первым из абхазов, кто получил престижную музыкальную премию «Грэмми».

В 1972 открыт Литературно-мемориальный музей Д. И. Гулиа.

Образование 
Сухум — это культурный центр Абхазии. Здесь находятся университеты и институты, музеи, театры и другие заведения науки и культуры. По данным на 2019 в городе проживает от 5000 до 6000 студентов.

Абхазский государственный университет (1979), (Основан 4 февраля 1932 года как Сухумский агропедагогический институт),

Абхазский многоотраслевой колледж (1959 г.) (с 1959 г. по 1999 г. — Сухумское торгово-кулинарное училище),

Сухумский государственный колледж (1904 г.) (с 1904 по 1921 г. — Сухумское реальное училище; с 1921 по 1999 г. — Сухумский индустриальный техникум),

Сухумское художественное училище (1935 г.),

Сухумское музыкальное училище (1930)

Сухумский медицинский колледж (1931 г.)

Академия Наук Республики Абхазия (26 марта 1997 г.)

Радиовещание 

 101.1 - Европа Плюс
 101.9 - Радио Рио Рита
 103.2 - Радио Спутник - Абхазия
 103.7 - Авторадио / Абхазское радио
 106.5 - Ретро FM

 1350 КГц Апсуа радио (06:00-10:00, 13:00-16:00, 18:00-19:00).

Транспорт 

Действуют коммерческие автобусные маршруты в Ростов-на-Дону, Краснодар, Черкесск, Нальчик, Сочи.

Действует железнодорожное сообщение со станции Сухум до Москвы, Санкт-Петербурга, (летом до Белгорода, Самары, вагоны до Пскова).

Недалеко от города находится аэропорт Бабушара, который эксплуатирует компания «Абхазские авиалинии».

Функционирует морской порт.

Городской транспорт 
Представлен автобусами, маршрутными такси и тремя маршрутами троллейбуса.

Главы 
 Габискирия, Гурам Николаевич — 27 сентября 1993 года
 Адгур Харазия
 Гарри Айба
 Леонид Лолуа
 Астамур Адлейба
 Алиас Лабахуа
 Адгур Харазия
 Беслан Эшба

Города-побратимы

Галерея

Сухум в филателии

Топографические карты

См. также 
 Площадь Свободы (Сухум)
 Сухумский троллейбус
 Абхазский государственный университет
 Черноморское побережье Кавказа

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт администрации города Сухум
 
 Вебкамера на Проспекте Мира
 
 Сухум, экскурсии, фотографии города
 

Столицы европейских государств

 
Курорты Абхазии
Курорты СССР
Порты Чёрного моря
Города Абхазии